El Salvador:
San Salvador (stad), de hoofdstad van El Salvador
San Salvador (departement van El Salvador), een departement van El Salvador
San Salvador (vulkaan), een vulkaan in El Salvador
San Salvador FC, een voetbalclub uit El Salvador

Overige:
San Salvador (Bahama's), een eiland in de Bahama's
San Salvador (departement van Entre Ríos), een departement in de Argentijnse provincie Entre Ríos
San Salvador (eiland), eiland van de Galapagoseilanden
San Salvador (Entre Ríos), een plaats in de Argentijnse provincie Entre Ríos
San Salvador (Peru), een district in de provincie Calca (Peru)
San Salvador (rivier in Chili), een rivier in Chili
San Salvador (rivier in Uruguay), een rivier in Uruguay
San Salvador (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Valladolid
San Salvador de Jujuy, een plaats in de Argentijnse provincie Jujuy
Het eerste eiland dat Columbus aandeed toen hij Amerika ontdekte, door de indianen Guanahaní genoemd. Waarschijnlijk niet hetzelfde als bovengenoemd San Salvador. 
San Salvador Atenco, een voorstad van Mexico-Stad